Das Toponym Massing steht für folgende geographischen Objekte:
Deutschland:
 Massing, Markt im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Massing (Altenmarkt an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Massing (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Österreich:
 Massing (Gemeinde Krieglach), Katastralgemeinde von Krieglach, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Massing ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Massing (1960–2017), deutsche Kapitänin
 Benjamin Massing (1962–2017), kamerunischer Fußballspieler
 Gerlinde Massing (* 1951), österreichische Sprinterin
 Hede Massing (1900–1981), österreichische Schauspielerin, Kommunistin und sowjetische Spionin in den USA
 Horst Aloysius Massing (1930–2011), deutscher Arzt, Fachjournalist und Kommunalpolitiker
 Otwin Massing (1934–2019), deutscher Politikwissenschaftler und Soziologe
 Paul Wilhelm Massing (1902–1979), deutscher Sozialwissenschaftler
 Peter Massing (* 1946), deutscher Politikwissenschaftler
 Rune Massing (* 1980), niederländischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Masing